Runda može značiti:

 Runda - dio meča u boksu i drugim borilačkim športovima
 Runda (kolo) - stupanj nekog natjecanja
 Runda pića - krug, red za plaćanje pića